Гојко Ковачевић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960. е_
|-
| 1962. || Обрачун || Мефаил
|-
| 1963. || Земљаци || /
|-
| 1968. || -{Gates to Paradise}- || Други витез
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970. е
|-
| 1973. || Свадба || /
|-
| 1979. || Јована Лукина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980. е
|-
| 1981. || Љуби, љуби, ал’ главу не губи || /
|-
| 1981. || Пуста земљa || /
|-
| 1985. || Индијско огледало || Богољуб
|-
| 1986. || Лепота порока || /
|-
| 1986. || Добровољци || /
|-
| 1987. || У име народа || Спасоје
|-
| 1988. || Ђекна још није умрла, а ка' ће не знамо (ТВ серија) || Вукосав
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990. е
|-
| 1990. || Народни непријатељ (ТВ филм) || Вукосав
|-
| 1994. || Ђе рекосмо пођосмо (ТВ драма) || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци